Колонија Индустријал има више значења:

 Колонија Индустријал (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Индустријал (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Индустријал (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику